Kala
Kala (álbum)

Localidades

Kala e Dodës

Desambiguação